Villa Nova steht für:

 Villa Nova (Alexisbad), Gebäude in Alexisbad, Sachsen-Anhalt
 Titularbistum Villa Nova, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche in Nordafrika

Siehe auch:
 Villanova
 Vila Nova